Ulica Gnieźnieńska w Katowicach
 Ulica Gnieźnieńska w Koszalinie
 Ulica Gnieźnieńska w Poznaniu

Gnieźnieńska